Руанда се први пут појавила на Олимпијским играма 1984. године и од тада Руанда није пропустила ниједне наредне Летње олимпијске игре.

На Зимске олимпијске игре Руанда никада није слала своје представнике. Представници Руанде, закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу, нису освојили ниједну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Руанде (-{Comité National Olympique et Sportif du Rwanda}-) је основан 1984. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 
 Спортске референце Руанда

Руанда на олимпијским играма